Occitaniste peut faire référence à :
 un occitaniste est un universitaire ou un amateur qui étudie la langue, la culture, la littérature, l'histoire ou l'anthropologie occitane.
 un occitaniste est un militant d'un mouvement de défense de la culture occitane, qu'il soit régionaliste ou nationaliste.

Occitanisme